Cutia (geslacht), een vogelgeslacht
 Cutia (vogel), een vogelsoort